Polskie Koleje Państwowe
 Punkt Kontroli Przejazdu
 Polityczny Komitet Porozumiewawczy
 Polski Korpus Posiłkowy
 Polski kontyngent policyjny
 PKP Pieczenieg
 P.K.P. (Piłsudski kupił Petlurę) - radziecki film propagandowy z 1926 roku